Meringogyne mossamedensis är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Meringogyne mossamedensis ingår i släktet Meringogyne och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mossamedensis